

Cinema e televisione
Princess – film d'animazione del 2006 diretto da Anders Morgenthaler
Princess – film TV del 2008 diretto da Heidi Ferrer
Princess – film del 2014 diretto da Tali Shalom Ezer
Princess – film del 2022 diretto da Roberto De Paolis

Musica
Princess – singolo del 1982 di Elton John
Princess – album del 1986 di Princess
Princess – EP del 1996 dei Sebadoh
Princess – album del 2009 di Jam Hsiao
Princess – singolo del 2020 di Pia Mia

Trasporti
Leyland Princess – modello di automobile
Austin Princess – modello di automobile

Altro 
 Princess (The Betrayal of Natalie Hargrove) – romanzo di Lauren Kate
Princess – rivista giapponese di manga
Princess – cantante britannica